«РИК-Финанс» — российская инвестиционная компания. Основана в 2008 году. Штаб-квартира — в Москве. Имеет также несколько региональных офисов в городах: Волгограде, Ставрополе, Махачкале, Кемерово.

Собственники и руководство 
Основным участником ООО «РИК-Финанс» является ОАО «Республиканская инвестиционная компания», принадлежащая Министерству имущественных отношений Республики Саха (Якутия).

Деятельность 
 брокерское обслуживание (ММВБ, RTS Standard, FORTS, RTS Classica, РТС-СГК)
 доверительное управление активами
 инвестиционно-банковские услуги (прямые инвестиции, организация IPO, выпуск облигаций, сделки слияния и поглощения)
 сопутствующие услуги: маржинальное кредитование, депозитарное обслуживание, интернет-трейдинг, ежедневная аналитика

30 июля 2010 года состоялось размещение выпуска облигаций ОАО «Сахатранснефтегаз» серии 02 на сумму 2,5 млрд рублей сроком обращения 3 года. Основной вид деятельности общества — строительство и эксплуатация объектов газового хозяйства в Якутии.

С 2009 г. ООО «РИК-Финанс» входит в Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР), объединяющую ведущие финансовые компании России. В июне 2011 г. «Национальное рейтинговое агентство» повысило индивидуальный рейтинг надежности ООО «РИК-Финанс» до уровня «A» (высокая надежность, второй уровень).

Награды 
 Национальная премия «Компания года — 2010»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Инвестиционные компании России